Georges Claes ist der Name folgender Personen:

* Georges Claes (Radsportler, 1920) (1920–1994), belgischer Radrennfahrer
 Georges Claes (Radsportler, 1947) (* 1947), belgischer Radrennfahrer
 Georges Claes (Radsportler, 1949) (1949–2010), belgischer Radrennfahrer